Григорий Данилович Данилов:
 Данилов, Григорий Данилович (1935—1989) — удмуртский писатель, журналист, педагог.
 Данилов, Григорий Данилович (1883—1966) — чувашский живописец, плакатист, организатор музейного и выставочного дела.